Chilik kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Tjilik (distrikt), Kardzjali, Obsjtina Krdzjali,

Kazakstan 

 Shelek, ort, Almaty, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar